Фінал Ліги чемпіонів УЄФА 1994 — фінальний матч розіграшу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 1993—1994 років, у якому зустрілися італійський «Мілан» та іспанська «Барселона». Матч відбувся 18 травня 1994 року у столиці Греції місті Афіни на Олімпійському стадіоні. Перемогу з рахунком 4:0 здобув «Мілан».

Шлях до фіналу 

|bgcolor=#c1e0ff|Кінцевий результат
|colspan=4 align=center valign=top|Група A переможець

|}
|- style="background:#c1e0ff"
|Суперник
|colspan=3|Результат
|Плей-оф
|colspan=3|Результат
|-
|align=left| Монако
|3–0 (В)
|style="background:#c1e0ff"|Півфінали
|align=left| Порту
|3–0 (В)
|}

Деталі матчу

Посилання 

 Ліга чемпіонів УЄФА 1993/1994 

1994
Ліга чемпіонів УЄФА 1993—1994
Події 18 травня
Травень 1994